Detta är en lista över de 261 kommunerna i departementet Morbihan i Frankrike.

Morbihan
Kommuner Morbihan